Nuussuaq bezeichnet:
 Nuussuaq, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nuussuaq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nuussuaq (Uummannaq), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nuussuaq, Stadtteil von Nuuk, siehe Nuuk#Nuussuaq
 Nuussuaq (Halbinsel), Halbinsel im Distrikt Ilulissat/Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nuussuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nuussuaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland